Schaalverhouding 1:1, de feitelijke verhouding tussen het originele object en de afbeelding ervan of het model
1:1-lijn, een lijn in het Cartesisch coördinatenstelsel
1:1-beeldverhouding, een vierkant formaat
1:1 (film), Deense dramafilm uit 2006